Карасаев — фамилия; имеет женскую форму Карасаева.
 Карасаев, Багдат Абильмажинович (род. 12 июня 1964 года) — аким города Талдыкорган.
 Карасаев, Кусеин (1901—1998) — киргизский и советский лингвист, лексикограф, педагог, литературовед, фольклорист.
 Карасаев, Хасен Мухаметгалиевич (1905—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Кустанайского облисполкома (1937—1938).